Makiejewka () – nazwa toponimów w Rosji, Ukrainie i Kazachstanie

m.in.:

 Makiejewka – miasto w obwodzie donieckim
 Makiejewka – wieś w Kraju Zabajkalskim
 Makiejewka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Makiejewka – osiedle typu wiejskiego w Mordowii
 Makiejewka – wieś w obwodzie tulskim

Zobacz też 
 Makiejewo – wieś w rejonie rylskim obwodu kurskiego
 Makiejew – chutor w rejonie konyszowskim obwodu kurskiego

Strony ujednoznaczniające